Чемпионат Европы по кёрлингу 1996 состоялся в городе Копенгаген (Дания) с 30 ноября по 7 декабря 1996 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 18 мужских и 16 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 8-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Швеции; третье место заняла сборная Швейцарии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победив в финале сборную Швеции; третье место заняли сборная Германии.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 1997. Квалификацию получали команды, занявшие первые 7 мест.

Мужчины

Итоговая классификация (мужчины) 

  Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1997; на чемпионате Европы 1997 примут участие в турнире группы A.
  На чемпионате Европы 1997 примут участие в турнире группы А.

Женщины

Итоговая классификация (женщины) 

  Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1997; на чемпионате Европы 1997 примут участие в турнире группы A.
  На чемпионате Европы 1997 примут участие в турнире группы А.

Примечания 

1996
Международные соревнования по кёрлингу в Дании
Спорт в Дании в 1996 году
Ноябрь 1996 года
Декабрь 1996 года
кёрлинг
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Чемпионаты Европы в Дании